Владимир Барабаш:
 Барабаш, Владимир Ильич — доктор медицинских наук, профессор СПбГПУ.
 Барабаш, Владимир Сергеевич (1951—2012) — конькобежец, мастер спорта международного класса, чемпион СССР.